Брюс Спенс (1945) — новозеландський актор (Авіатор, «Скажений Макс»).
 Еррол Спенс (1990) — американський професійний боксер, чемпіон світу за версіями IBF та WBC.
 Майкл Спенс (1943) — американський економіст, лауреат Нобелівської премії з економіки (2001 р.) «за аналіз ринків з асиметричною інформацією».
 Малкольм Спенс (1936) — ямайський легкоатлет, спринтер.
 Мелвілл Спенс (1936—2012) — ямайський легкоатлет, спринтер.
 Френсіс Спенс (1922—2012) — одина із перших програмісток для ENIAC (першого електронного цифрового комп'ютера). Її вважають одним із перших програмістів в історії.

Див. також 
 Клан Спенс — один з кланів рівнинної частини Шотландії — Лоулендсу.